{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Brazilian Masters
|-
|align = "center" | Флорианополис, Бразилия
|-
|align = "center" | 15 — 18 сентября 2011
|-
|align = "center" | Costão do Santinho resort
|-
| Призовой фонд — $ 200 000
|-
| Победитель — $ 40 000
|-
| Высший брейк — 139 Шон Мёрфи|- 
| Статус — нерейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Победитель — Шон Мёрфи
|-
| Финалист — Грэм Дотт
|}Brazilian Masters 2011''' (также Brazil Masters 2011) — профессиональный пригласительный снукерный турнир, который прошёл с 15 по 18 сентября 2011 года во Флорианополисе, Бразилия. Это был первый профессиональный турнир по этому виду бильярда в Америке. 

В турнире приняли участие 16 игроков. В их число входил единственный профессиональный снукерист из Бразилии — Игор Фигэйредо, а также два других местных игрока-любителя, которые прошли квалификационный отбор. Остальные участники — известные профессионалы, почти все из которых входят в Топ-32 мирового рейтинга. Победителем турнира стал Шон Мёрфи, переигравший в финале Грэма Дотта со счетом 5:0.

 Призовые 

 Победитель: 40 000 $
 Финалист: 20 000 $
 Полуфиналисты: 11 000 $
 Четвертьфиналисты: 7 000 $
 1/8 финала: 4 000 $
 Дополнительный бонус профессионалам за участие в турнире: 4 000 $
 Высший брейк: 2 000 $
 Общий призовой фонд: 200 000 $

 Результаты 

 Финал 

 Сенчури-брейки 

 139, 111 Шон Мёрфи
 114 Игор Фигэйредо
 113 (по графику максимального брейка)'' Стивен Хендри

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт , 
 Информация о турнире на World Snooker 

Снукерные турниры в Бразилии
2011 год в снукере